Bjurån kan syfta på:

Åar 
Bjurån (Norrbotten) – vattendrag i Norrbotten, Luleå kommun
Bjurån (Västerbotten) – vattendrag i Västerbotten, Skellefteå kommun

Orter
Bjurån, Skellefteå – by i Västerbotten, ca 2 mil väster om Skellefteå, vid ån med samma namn